Die Saison 2022/23 ist die 23. Spielzeit der Deutschen Nachwuchsliga, der höchsten Nachwuchsliga im deutschen Eishockey, wobei seit 2018 alle U20-Nachwuchsligen des Deutschen Eishockey-Bundes die Bezeichnung „U20 DNL“ mit dem Zusatz der entsprechenden Division/Spielklasse tragen.

Für die U20-Spielklassen sind in dieser Spielzeit Spieler der Altersjahrgänge 2003–2005 regulär spielberechtigt. Zusätzlich können maximal vier Spieler des Jahrgangs 2006 sowie unbeschränkt Spieler des Jahrgangs 2006 mit mindestens zehn U18-Länderspielen eingesetzt werden.

Division I

Teilnehmer 
Aufgrund des ausgesetzten Abstiegs in der Vorsaison spielen die gleichen 10 Mannschaften der letztjährigen Division I sowie der Aufsteiger aus der Division II, die Dresdner Eislöwen Juniors, in der höchsten Spielklasse. Im Juli 2022 entschied der DEB, die Division I auf 12 Mannschaften aufzustocken, so dass auch die Schwenninger Wild Wings Future aufstiegen.

 Jungadler Mannheim
 Kölner Junghaie
  EV Landshut
  Eisbären Juniors Berlin
  Augsburger EV
  EV Regensburg
  Düsseldorfer EG
  Krefelder EV 81
  ESV Kaufbeuren
 ERC Ingolstadt
   Dresdner Eislöwen Juniors
  Schwenninger Wild Wings Future

Division II

Teilnehmer 
In der Division II kam die Kassel Young Huskies als Aufsteiger aus der Division III hinzu. 

  Iserlohn Young Roosters
  EC Bad Tölz
 Starbulls Rosenheim
  ESV 03 Chemnitz
  EV Füssen
  SC Riessersee
  Kassel Young Huskies
 SC Bietigheim-Bissingen

Weblinks 
 deb-online.de

Einzelnachweise 

2022
Eishockeysaison 2022/23